Вишнівська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Вишнівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Вишнівська сільська рада — Волинська область, Любомльський район
 Вишнівська сільська рада — Дніпропетровська область, Покровський район
 Вишнівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ружинський район
 Вишнівська сільська рада — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Вишнівська сільська рада — Одеська область, Татарбунарський район
 Вишнівська сільська рада — Харківська область, Балаклійський район
 Вишнівська сільська рада — Харківська область, Куп'янський район
 Вишнівська сільська рада — Чернігівська область, Ріпкинський район

Джерела 
сайт Верховної Ради України